Aliata Vraciului: Eu sunt Grimalkin este a noua carte din Cronicile Wardstone scrise de Joseph Delaney.
Cartea a apărut în România în anul 2013.

Note